Das Torneo Città di Como 2018 war ein Tennisturnier, das vom 27. August bis 2. September 2018 in Como stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 140 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 150 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 139 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Como